Nel 1986 la nazionale canadese di rugby XV si reca in Irlanda per un breve tour, prima di affrontare gli  nel tradizionale match annuale

Risultati 

 1986